La saison 1963-1964 du Championnat d'Italie de football est la soixante-deuxième édition de la première division italienne. 

Lors de cette saison, l'Inter Milan tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Le Bologne FC est sacré champion d'Italie pour la septième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Play-off pour le titre de champion 
Le Bologne FC et l'Inter Milan, étant ex-aequo à l'issue de la dernière journée de championnat, s'affrontent à Rome le  lors d'un match unique déterminant le champion d'Italie.

|}

Le Bologne FC est sacré champion d'Italie 1963-1964.

Barrage de relégation 
L'UC Sampdoria et le Modène FC, étant ex-aequo à l'issue de la dernière journée de championnat, s'affrontent à Milan le  lors d'un match unique déterminant l'équipe reléguée.

|}

Le Modène FC est relégué en deuxième division.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1963-1964 Serie A
Championnat Italie Football 1963-1964 Serie A
Italie
Italie